Quartetto per archi n. 2 – composizione facente parte dell'opera n° 18 di Ludwig van Beethoven
 Quartetto per archi n. 2 – composizione di Aleksandr Porfir'evič Borodin composta nel 1881
 Quartetto per archi n. 2 – composizione di Leoš Janáček composta nel 1928
 Quartetto per archi n. 2 – composizione di Michael Tippett composta tra il 1941 e il 1942
 Quartetto per archi n. 2 – composizione di Pëtr Il'ič Čajkovskij composta tra il 1873 e il 1874
 Quartetto per archi n. 2 – composizione di Benjamin Britten composta nel 1945